Moixons (Molló), entitat de població del municipi de Molló
 Plural de moixó